Remsen steht für:

 einen Ort im Bundesstaat New York, siehe Remsen (New York)
 einen Ort im Bundesstaat Iowa, siehe Remsen (Iowa)

Remsen ist der Name folgender Personen:

 Bert Remsen (1925–1999), US-amerikanischer Schauspieler und Casting-Direktor
 Ira Remsen (1846–1927), US-amerikanischen Chemiker
 James V. Remsen (* 1949), US-amerikanischer Ornithologe